Desa Kasimpar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kasimpar (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 109,74), Jawa Tengah, 
 Desa Kasimpar (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 109,77), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar